Avast Software (до 1 июня 2010 года — Alwil Software) — чешская компания, основанная в 1988 году и разрабатывающая программное обеспечение в области информационной безопасности. В августе 2021 года компания NortonLifeLock купила Avast за 8 миллиардов $.

История 
ALWIL Software начали свою работу ещё в 1988 году, но официально была зарегистрирована 21 апреля 1991 года как объединённое товарищество. Вначале в штате фирмы насчитывалось лишь 5—6 сотрудников. На раннем этапе своего существования помимо разработки антивирусных программ фирма работала над инструментами для локализации и системами резервного копирования данных.
Одним из первых успешных проектов фирмы стало создание SUP (централизованной системы слежения), которой пользовались Чешская почта и Пражский метрополитен. Специалисты компании вскоре сосредоточились на создании программного продукта под названием «Anti-virus — Advanced Set». Позже это название было сокращено до «avast!» и начиная с 1995 года фирма работает только над антивирусными продуктами.

Вскоре антивирус Avast стал одним из самых популярных антивирусов в мире (занимает 8-е место по версии TopTenReviews и набрал 3,9 звезды на ConsumerAffairs) и главным программным продуктом, разрабатываемым фирмой. В связи с этим в июне 2010 года фирма переименовалась из ALWIL Software в AVAST Software.

В 2016 году AVAST Software приобрела конкурирующую компанию AVG Technologies за 1,3 млрд $ для усиления своих позиций на рынке интернета вещей и расширения своей пользовательской базы.

В настоящий момент штат фирмы состоит из сотни специалистов. Из первого состава трое работают в компании до сих пор: это её основатели Эдвард Кучера и Павел Баудиш, а также Максим Дорощенков — первый сотрудник. Изначально продукты были доступны только на чешском языке, но на текущий момент продукты локализованы и переведены почти на 40 языков. Продукты получили различные награды.

В начале марта 2022 года компания, как и её владелец NortonLifeLock, присоединилась к бойкоту России и Белоруссии. Она ушла с рынка этих стран, а своим подписчикам из Украины предоставила бесплатное продление лицензий.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Русскоязычный сайт 

ИТ-компании Чехии
Производители программного обеспечения Чехии
Производители ПО для защиты информации